Starczanowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Starczanowo, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Starczanowo, dans le powiat de Września.